D4 – słowacka autostrada
 D4 – czeska autostrada

Zobacz też